Asiatiska mästerskapet i fotboll 2000 var den tolfte upplagan av turneringen. Huvudturneringen avgjordes i Libanon under perioden 12–29 oktober 2000. Japan slog 1996 års mästare Saudiarabien med 1–0 i finalen i Beirut.

Kvalificerade lag 
42 lag deltog i kvalspelet. De delades upp i 10 grupper där gruppvinnarna kvalificerade sig. Totalt spelades 84 matcher, först ut var Oman mot Kirgizistan den 3 augusti 1999.

De 12 som kvalificerades sig var:

 
 
 
 
 
 
  (värdnation)
 
  (regerande mästare)

Anläggningar 

Turneringen spelades på tre anläggningar:
 Sports City Stadium, Beirut Publikkapacitet: 48 837
 Saida International Stadium, Sidon Publikkapacitet: 22 600
 International Olympic Stadium, Tripoli Publikkapacitet: 22 400

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Priser och utmärkelser

Mest värdefulla spelare 
  Hiroshi Nanami

Skyttekung 
  Lee Dong-Gook - 6 mål

Bäste försvarsspelare 
  Ryuzo Morioka

Bäste målvakt 
  Jiang Jin

Fair play-priset

All Star-laget

Målskyttar 

6 mål 
  Lee Dong-Gook

5 mål 
  Akinori Nishizawa
  Naohiro Takahara

3 mål 
  Qi Hong
  Yang Chen
  Ali Daei
  Hiroshi Nanami
  Talal Al-Meshal
  Mohammad Al-Shalhoub
  Nawaf Al-Temyat

 2 mål 
  Li Ming
  Karim Bagheri
  Hamid Estili
  Sabah Jaeer
  Tomokazu Myojin
  Jasem Al-Huwaidi
  Sakesan Pituratana

 1 mål 
  Fan Zhiyi
  Shen Si
  Su Maozhen
  Qahtan Chatir
  Abbas Obeid
  Haidar Mahmoud
  Hideaki Kitajima
  Shigeyoshi Mochizuki
  Hiroaki Morishima
  Shinji Ono
  Atsushi Yanagisawa
  Kim Sang-Sik
  Lee Young-Pyo
  Noh Jung-Yoon
  Bashar Abdullah
  Abbas Chahrour
  Luís Fernandez
  Moussa Hojeij
  Mohammed Gholam
  Mohammed Al-Enazi
  Abdulnasser Al-Obaidly
  Marzouk Al-Otaibi
  Sergey Lushan
  Mirjalol Qosimov

1 självmål
  Fan Zhiyi (mot Japan)
  Ryuzo Morioka (mot Saudiarabien)

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor

Externa länkar 
 RSSSF-detaljer
 

2000 i Libanon
2000
Fotbollsåret 2000
Fotboll i Libanon
Sportevenemang i Libanon